ZRP steht für:
 Zeitschrift für Rechtspolitik
 Zentrum für Rheuma-Pathologie, ein medizinisches Forschungsinstitut des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Zero Range Process, eine Klasse (physikalischer) Modelle mit streng lokaler Wechselwirkung
 Zone Routing Protocol, ein Protokoll für Mobilfunknetze
 Zusatzqualifikation Religionspädagogik (Angebot der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern)
 Zyklische Redundanzprüfung, ein Verfahren zur Bestimmung eines Prüfwerts
 Zatlera reformu partija, eine politische Partei in Lettland
 Newark Pennsylvania Station (IATA-Code)

ZrP steht für:
 Zeitschrift für romanische Philologie

zrp steht für:
 Zarfatische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene romanische Sprache der Juden Nordfrankreichs, Flanderns und des Rheinlands

ZRP